La seguente è una lista parziale di colori e dei loro codici identificativi.

Voci correlate 
Acromatopsia
Pantone

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
Liste di fisica